Друга лига СР Југославије  у сезони 2000/01 било је девето такмичење Друге лиге организовано од стране фудбалског савеза СР Југославије, а прво за зону Југ, у којој се такмиче клубови из Црне Горе, који су се до сезоне 2000/01 такмичили у зони Запад, са клубовима из Србије. То је други степен такмичења у државној заједници, СР Југославији (коју чине Србија и Црна Гора) и подијељен је у четири зоне, поред зоне Југ, за клубове из Црне Горе, ту су и зоне Сјевер, Исток и Запад. Из сваке зоне првак ће се пласирати у Прву лигу СР Југославије.

У сезони 1999/00., из групе Запад испали су Грбаљ из Радановића, Ловћен са Цетиња, Ибар из Рожаја и Беране из Берана; међутим, због формирања зоне Југ за клубове из Црне Горе, све четири екипе остале су у Другој лиги. Из Прве лиге испао је Могрен из Будве, док се у Прву лигу пласирала Зета из Голубоваца као побједник Друге лиге СР Југославије — зона Запад. У Другу лигу зона Југ из Треће лиге пласирали су се Забјело из Подгорице и Искра из Даниловграда, који су заузели прва два мјеста у оквиру Треће лиге — зона Црна Гора у сезони 1999/00.

У лиги учествује 12 клубова, игра се трокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном, док се распоред за трећи круг одређује на основу позиција на табели након прва два круга. На крају сезоне, побједник Друге лиге зона Југ пласираће се у Прву лигу СР Југославије за сезону 2001/02, из лиге испадају два последњепласирана тима. Из треће лиге у Другу директно ће се пласирати првак, док се последњи учесник утврђује на основу резултата у Првој лиги СР Југославије; ако два клуба из Црне Горе испадну из Прве лиге — учествоваће у Другој, а ако не испадну, у другу лигу ће се пласирати другопласирани тим из Треће лиге. Уколико не испадне ниједан тим из Црне Горе, из Треће лиге у Другу пласираће се три тима.

Клубови у сезони 2000/01.

Резултати

Први и други круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Трећи круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 Рудар је изборио пласман у Прву лига СР Југославије.
 Будућност је испала из Прве лиге СР Југославије у Другу лигу — зона Југ.
 Морнар се из Треће пласирао у Другу лигу СР Југославије — зона Југ.
 Петровац се из Треће пласирао у Другу лигу СР Југославије — зона Југ.
 Грбаљ испада у Трећу лигу Србије и Црне Горе - група Црна Гора.
 Беране испада у Трећу лигу Србије и Црне Горе - група Црна Гора.

Позиције на табели по колима

Домаћин - гост табела

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт ФСЦГ

2000/01
Сезона 2000/01. у југословенском фудбалу